A sigla FIP pode significar:

Federação Internacional Farmacêutica
Faculdades Integradas de Patos
Federação Internacional de Polo

Desambiguações de antropônimos